Brasiliens herrlandslag i futsal representerar Brasilien i futsal för herrar. Landslaget har deltagit i samtliga Fifa-världsmästerskap där man har vunnit sex medaljer, 4 guld, 1 silver och 1 brons. I sydamerikanska mästerskapen har man vunnit 18 av 20 turneringar vilket gör laget till det landslag med mest framgångar. Laget styrs av det brasilianska futsalförbundet.

Spelartrupp

Futsallandslag
Futsal
Futsal i Brasilien